Крутик — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 49 километрах к северу от Пскова и в 11 км к юго-востоку от деревни Гверздонь.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 7 человек.

До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гверздонской Волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района